Delamarre ist der Familienname folgender Personen:

 Jules Delamarre (1867–1909), französischer Epigraphiker
 Xavier Delamarre, französischer Indogermanist
 Victor Delamarre, kanadisch-französischer Gewichtheber

Siehe auch:
 Delamare